albinisme, een mens of dier zonder huidpigmenten
albino (paard), een paard met albinisme
Albino (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Bergamo
Albino (album), een album van de artiest Joost Klein